Кандида — выбеленная в меловом растворе тога, которую носили римляне, пожелавшие стать консулами. Отсюда же возникло слово «кандидат».
 Кандида Когтевран — персонаж серии историй о Гарри Поттере.
 Candida — род дрожжей.
  — пьеса Джорджа Бернарда Шоу.

См. также 
 Кандид (значения)
 Кандидоз — одна из разновидностей грибковой инфекции, вызывается микроскопическими дрожжеподобными грибами рода Candida (Candida albicans).